NGC 6210 (другое обозначение — PK 43+37.1) — планетарная туманность в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6210
Геркулес (созвездие)
Планетарные туманности